Гран-при Бельгии 1995 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 27 августа 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:53,412
 Победитель гонки Михаэль Шумахер получил условную дисквалификацию на одну гонку за агрессивный пилотаж с целью блокировки Деймона Хилла. Пилотаж Шумахера не понравился ни Хиллу, ни кому-либо ещё в паддоке, поскольку немец оставлял англичанину лишь две альтернативы: либо отступить, либо вылететь с трассы. Сам Шумахер заявил, что он блокировал Хилла лишь в медленных поворотах, однако видеоповторы свидетельствуют, что блокировки были в скоростных поворотах вроде Raidillon и Blanchimont:, Хилл затем заявил следующее: "У нас (его и Шумахера - Прим.) были острые моменты, и я недоволен тем, как он пилотировал, не думаю, что это было допустимое поведение. В итоге всё обошлось, но если бы случилась авария, то я был бы серьёзно огорчён: это машины Ф-1, а не прокатные карты. Думаю, есть допустимые вещи и есть недопустимые". Шумахер, защищаясь от обвинений, согласился, что соприкасаться колёсами в скоростных поворотах было недопустимо, но добавил, что при этом он и Хилл имели скорость, при которой он считал допустимой такие действия".
 Последний подиум в карьере Мартина Брандла

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии